Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1997 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 

 Le Belge Filip Dewulf parvient en demi-finale alors qu'il était issu des qualifications. Il s'agit de la meilleure performance à Roland-Garros d'un joueur issu des qualifications.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Seconde partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1997
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1997
Tennis en mai 1997
Tennis en juin 1997